The Full Monty est un film britannique réalisé par Peter Cattaneo et sorti en 1997.
 The Full Monty est une comédie musicale avec un livret de Terrence McNally et les partitions de David Yazbek (2000).

Voir aussi